Clachan steht für:

 Clachan (Siedlungsform), eine traditionelle landwirtschaftliche Siedlungsform in Schottland

Clachan ist der Familienname folgender Personen:

 Lizzie Clachan, britische Bühnen- und Kostümbildnerin